W Polsce 
 Gościeszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo 
 Gościeszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
 Gościeszyn – gromada
 Gościeszyn – dawna gmina